L'édition masculine 2013 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 20 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Les Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka ne participent pas au tournoi. Le  par choix, afin d'alléger son calendrier. Le  à cause de problèmes au dos.

Comme prévu, l'Espagnol Rafael Nadal ne participe pas au tournoi, lui aussi pour des raisons de calendrier : récent vainqueur d'Indian Wells, il préfère reposer son genou pour préparer sa saison sur terre battue qui commence mi-avril.

Pendant le tournoi 
Au  en simple, les Français Michaël Llodra et Benoît Paire s'insultent durant leur match, et ne se serrent pas la main à l'issue de celui-ci contrairement à l'usage. Ces faits de match sont très médiatisés par la presse française les jours qui suivent.

Le double tenant du titre Novak Djokovic est éliminé dès les huitièmes de finale par l'Allemand Tommy Haas. À une semaine de ses 35 ans, il devient le  le plus âgé à battre un  mondial sur le circuit après Ken Rosewall en 1974 (à 39 ans) et Gianluca Pozzi en 2000 (à deux jours de ses 35 ans).

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale David Ferrer. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Britannique. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien Rojer remportent leur  ensemble en finale face à la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski. Il s'agit du  dans la discipline pour tous les deux.

À l'issue du tournoi 
Cette victoire permet à Andy Murray de passer devant Roger Federer au classement ATP pour devenir le nouveau dauphin de Novak Djokovic.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2013) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en mars 2013
Sport en Floride en 2013
Sport aux États-Unis en mars 2013
Compétition de tennis à Miami